Cascinotti ima više značenja:
 Cascinotti, Lodi
 Cascinotti, Vercelli